Die EFL Championship 2020/21 war die 17. Spielzeit der englischen EFL Championship und zugleich die 29. Saison der höchsten Spielklasse der English Football League – nach Einführung der Premier League – als nur noch zweithöchste englische Liga. Sie wurde am 11. September 2020 mit der Partie des Premier-League-Absteigers FC Watford gegen den FC Middlesbrough eröffnet und endete am 8. Mai 2021 mit den Spielen des letzten Spieltags.

Teams 
Insgesamt spielten 24 Teams in der zweiten englischen Liga, darunter 18 aus der Vorsaison. Als Aufsteiger aus der EFL League One 2019/20 kamen Coventry City, Rotherham United und die Wycombe Wanderers dazu. Die drei Absteiger aus der Premier League 2019/20 komplettierten das Teilnehmerfeld: der AFC Bournemouth, Norwich City und der FC Watford. Nicht mehr vertreten waren der FC Fulham, Leeds United und West Bromwich Albion als Aufsteiger in die Premier League sowie Charlton Athletic, Hull City und Wigan Athletic als Absteiger in die EFL League One.

Abschlusstabelle

Torschützenliste

Play-off-Spiele 
Die Play-off-Spiele wurden nach der regulären Saison mittels Halbfinale und Finale ausgespielt. Der Sieger stieg in die Premier League auf. Die Hinspiele wurden am 17., die Rückspiele am 22. Mai 2021 absolviert. Das Finale war hingegen auf den 29. Mai 2021 terminiert.
 
1 Sieg nach Verlängerung

Auszeichnungen während der Saison

Weblinks 
 Offizielle Website der English Football League (englisch)
 England 2020-21 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise 

2020/21
Fußballsaison 2020/21